Екатерина Константинова:
 Константинова, Екатерина Григорьевна (1887—1938) — преподобномученица Российская.
 Константинова, Екатерина Игоревна (род. 1995) — российская шорт-трекистка.